Horní Poříčí est un toponyme qui peut désigner :

Horní Poříčí, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie du Sud ;
 Horní Poříčí, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie